In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 495. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 95. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben:

Interstate 495 (Capital Beltway)
Interstate 495 (Delaware)
Interstate 495 (New York)
Interstate 495 (Massachusetts)
Interstate 495 (Maine)